Mužská čtyřhra Rio Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár David Marrero a Fernando Verdasco, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit. Marrero nastoupil do paralelně hraného Open 13 ve Francii.

Vítězem se stal brazilsko-chilský pár startující na divokou kartu Máximo González a Nicolás Jarry, který za 1.43 hodiny ve finále zdolal brazilskou dvojici Thomaz Bellucci a Rogério Dutra da Silva. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Za stavu 7–8 v supertiebreaku ukončil Bellucci zápas dvěma dvojchybami. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej i první z kategorie ATP 500. González vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Jarryho to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Nikola Mektić /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Marc López (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2019
ATP Tour 2019